San Kandido ima više značenja:
 San Kandido (Alesandrija)
 San Kandido
 San Kandido (Kozenca)